John Grieg ist der Name folgender Personen:

* John Grieg (Kaufmann) (1772–1844), norwegischer Kaufmann und Konsul 
 John Grieg (Regisseur) (1856–1882), norwegischer Theaterregisseur 
 John Grieg (Verleger) (1856–1905), norwegischer Verleger